Нино́ Ферре́р (), наст. имя Нино Агостино Артуро Мария Феррари (; , , Италия — , , Франция) — французский ,  и джазовый музыкант итальянского происхождения.

Биография 
Родился в семье итальянца и француженки. Первые пять лет провёл в Новой Каледонии, где работал его отец. Затем он вместе с матерью жил во Франции, откуда на Рождество 1939 года они не смогли выехать из-за того, что в Европе уже шла Вторая мировая война.

После этого они провели несколько тяжёлых безденежных лет в Италии, где мать будущего музыканта презирали за то, что она француженка (Италия воевала на стороне гитлеровской Германии).

В 1947 году семья воссоединилась и поселилась в Париже. Благодаря тому, что его родители были достаточно богаты, Нино имел возможность получить хорошее образование. Он увлёкся этнологией и древней археологией, однако у него было множество и других интересов. Он неплохо рисует и учится играть на фортепиано, гитаре, духовых инструментах (кларнет, тромбон, труба).

Смерть 
В июле 1998 года умерла мать Нино Феррера, — в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Месяц спустя, за два дня до 64-летия, Нино Феррер покончил с собой, выстрелив себе в сердце. Он не успел записать новый (заявленный как последний) студийный альбом «Suite et fin», соглашение о записи которого уже было достигнуто.

Основные хиты 
 1965: «Mirza»;
 1969: «Les Cornichons»;
 1972: «La Maison près de la Fontaine»;
 1975: «Le Sud».

Студийные альбомы 
 1966: Enregistrement Public;
 1967: Nino Ferrer;
 1969: Nino Ferrer;
 1970: Rats and roll’s;
 1971: Métronomie;
 1972: Nino Ferrer & Leggs;
 1974: Nino And Radiah;
 1975: Suite En Oeuf;
 1977: Véritables Variétés Verdâtres;
 1979: Blanat;
 1980: La Carmencita;
 1982: Ex Libris;
 1983: Rock N' Roll Cow-Boy;
 1986: 13e Album;
 1993: La Désabusion;
 1993: La Vie Chez Les Automobiles;

Концертные альбомы 
 1995: Concert Chez Harry.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт